Henri Padou (1898–1981) olimpiai bajnok francia vízilabdázó, úszó
 Henri Padou (1928–1999) olimpiai bronzérmes francia úszó, előbbinek a fia